Рахово може да се отнася за:

 Стара форма на името на град Оряхово, България
 Рахово, село в Сярско, Гърция
 Паралелна форма на името на село Ореховец, Сярско, Гърция
 Паралелна форма на името на село Орово, Преспанско, Гърция
 Стара форма на името на село Полирахо, Сервийско, Гърция
 Българска форма на името на село Рехова, Колония, Албания
 Стара форма на името на село Полирахо, дем Сервия, Гърция